Waiswa peut faire référence à : 
 Moses Waiswa (1997-), footballeur ougandais ;
 Sarah Waiswa, photographe ougandaise ;
  (1987-), joueur ougandais de cricket ;
  (1998-), joueur ougandais de cricket.